Doug Young (1908–1990) kanadai jégkorongozó
 Doug Young (1919–2018) amerikai szinkronszínész
 Doug Young (1961) skót ökölvívó, olimpikon